Kerak (arabiska الكرك, al-Karak), i äldre historisk litteratur ofta Krak, är huvudort i guvernementet Kerak i Jordanien i den centrala delen av landet, 90 km söder om huvudstaden Amman.

Staden är omgiven av en mur och har utanför denna i söder en väl bevarad borg, isolerad genom en i berget sprängd grav, ett intressant prov på en medeltidsborg. De ursprungliga ingångarna var två slingrande, i klippan sprängda passager, men nu ha bräscher gjorts i murarna, som före Ibrahim paschas bombardering 1840 var i oskadat skick.

Kerak var en av moabiternas huvudstäder och omnämns i den bibliska historien under namnen Kir-Moab, Kir-Heres, Kir-Hareset och (efter exilen) Kerab . Senare var det ärkebiskopssäte.

Spår finns av bysantinsk, romersk och äldre besittning, men murarna är ett verk av korsfararna och deras efterträdare, ayyubidernana och mamluksultanerna i Egypten. Kera var en av de starka fästningar, som behärskade de viktiga karavanvägarna från Egypten och Arabien till Damaskus. Det intogs 1188 av Saladin och sedan 1893 hade det en stark osmansk garnison.

Källor

Noter 

Orter i Karak (guvernement)